Bilgramia är ett släkte av svampar. Bilgramia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bilgramia